Yehoshua — nome bíblico (em português "Josué")
Yehoshua — nome adotado pelo movimento do Nome Sagrado 

Desambiguações de antropônimos